Molopo, fiume del Sudafrica
 Municipalità locale di Molopo, cittadina e municipalità locale del Sudafrica